El nombre Maragall puede hacer referencia a:

Joan Maragall i Gorina, poeta español;
Pasqual Maragall i Mira, político español, expresidente de la Generalidad de Cataluña y alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997;
Ernest Maragall, político español, hermano del anterior;
Julio Maragall, escultor y arquitecto venezolano.